

Geografia

Fiumi
IJssel ramo olandese del Reno;
Alte Issel, fiume che nasce in Germania, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, e scorre fino nei Paesi Bassi sfociando nel IJssel della Gheldria
Hollandse IJssel, altro ramo del Reno che scorre nei Paesi Bassi.

Toponimi
Issel, comune francese nel dipartimento dell'Aude;
 Issel, dal 1969 quartiere di Schweich, cittadina tedesca nel Land della Renania-Palatinato

Persone
Arturo Issel (1842-1922), geologo e paleontologo;
Dan Issel (1948 – vivente), cestista statunitense;
Georg Wilhelm Issel (1785-1870), pittore tedesco e consigliere di corte;
Werner Issel (1884-1974), architetto tedesco.
Giorgio Issel, partigiano

Alberto Issel pittore

Raffaele Issel Figlio di Arturo Issel , biologo